Symfonie nr. 11 (Aho) (zes percussionisten}
Symfonie nr. 11 (Badings) 
Symfonie nr. 11 (Brian)
Symfonie nr. 11 (Coates)
Symfonie nr. 11 (Diamond)
Symfonie nr. 11 (Fernström)
Symfonie nr. 11 (Harris)
Symfonie nr. 11 (Joseph Haydn)
Symfonie nr. 11 (Michael Haydn)
Symfonie nr. 11 (Holmboe)
Symfonie nr. 11 (Hovhaness)
Symfonie nr. 11 (Ivanovs)
Symfonie nr. 11 (Karkoff)
Symfonie nr. 11 (Langgaard)
Symfonie nr. 11 (Lloyd)
Symfonie nr. 11 (Loksjin)
Symfonie nr. 11 (Milhaud)
Symfonie nr. 11 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 11 (Mozart)
Symfonie nr. 11 (Pettersson)
Symfonie nr. 11 (Rubbra)
Symfonie nr. 11 (Simpson)
Symfonie nr. 11 (Segerstam)
Symfonie nr. 11 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 11 (Tubin) (onvoltooid)
Symfonie nr. 11 (Villa-Lobos)
Symfonie nr. 11 (Weinberg)

A 11